Friends with Benefits, letteralmente amici con benefici in lingua inglese, può riferirsi a:

Friends (With Benefits) – film del 2009 diretto da Gorman Bechard
Amici di letto (Friends with Benefits) – film del 2011 diretto da Will Gluck
Amici di letto (Friends with Benefits) – serie televisiva statunitense del 2011